

Pessoas
Bruce Hornsby

Localidades

Hornsby (Tennessee)

Desambiguação